Седерберг:
 Седерберг () — горы и заповедник в Южной Африке.
 Седерберг, Генрих (; 1670–1733) — шведский пастор; как полковой священник, участвовал в Северной войне, при Полтаве был взят в плен и долго жил в Москве, занимаясь обучением детей; по возвращении на родину составил «Заметки о религии и нравах русского народа» ().

См. также 
  (, )
  ()

Примечания